Austin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Austin Township (Arkansas)
 Austin Township (Illinois)
 Austin Township (Mecosta County, Michigan)
 Austin Township (Sanilac County, Michigan)
 Austin Township (Minnesota)
 Austin Township (Missouri)
 Austin Township (North Dakota)
 Austin Township (Oklahoma)